Roger Craig – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Roger Craig – giocatore di football americano statunitense